O Campeonato Peruano de Futebol de 1937 foi a 21º edição da divisão principal do campeonato Nacional de Futebol no Peru. O campeão foi o Sport Boys que conquistou seu 2º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 

Campeonato Peruano de Futebol
1937 no futebol